De Grand Prix-wegrace van Duitsland 2002 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2002. De race werd verreden op 21 juli 2002 op de Sachsenring nabij Hohenstein-Ernstthal, Duitsland.

Uitslag

MotoGP

250 cc
De race werd na 22 ronden stopgezet vanwege hevige regenval.

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2002
Duitsland
Sport in Hohenstein-Ernstthal
Sportevenement in Saksen